

Усовське сільське поселення — сільське поселення, Оричівський район, Кіровська область
 Усовське сільське поселення — сільське поселення, Сладковський район, Тюменська область